Thorn kan betyde flere ting:
 Den islandske og angelsaksiske bogstav Þ
 Den tyske navn for den polske by Toruń
 En hollandsk by Thorn, Holland
 Thorn en film fra 2007